Marco Bortolotti e Arjun Kadhe erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno.

In finale Sadio Doumbia e Fabien Reboul hanno sconfitto Nicolás Mejía e Alexander Ritschard con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Robert Galloway /  Max Schnur (quarti di finale)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (campioni)

  Dustin Brown /  Albano Olivetti (quarti di finale) 
  Marco Bortolotti /  Arjun Kadhe (primo turno)

Wildcard 

  Giacomo Dambrosi /  Matteo Gigante (primo turno)

  Malek Jaziri /  Stefano Napolitano (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Città di Forlì II 2022